Horten kan verwijzen naar: 

 Horten (Noorwegen), een gemeente in Noorwegen
 FK Ørn-Horten, een voetbalvereniging uit Horten (Noorwegen)
 Gebroeders Horten, de broers Reimar en Walter Horten, Duitse luchtvaartpioniers
 Horten (warenhuis), een voormalig Duits warenhuis